Yagua peut désigner :

Botanique 
 Yagua : nom vernaculaire de l'espèce de palmier Attalea butyracea du genre Attalea.

Toponymes

Yagua : une localité de la paroisse civile d'Yapacana de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas ;
 Yagua : capitale de la paroisse civile d'Yagua de la municipalité de Guacara dans l'État de Carabobo ;
 Yagua : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Guacara dans l'État de Carabobo ;
 Yagua : cours d'eau de l'État d'Amazonas, affluent de l'Orénoque en rive droite.

Zoologie 
 Yagua : un genre de vers plats de la famille des Typhloplanidae.

Autres 
 Yagua : une population indigène clairsemée vivant au bord de l'Amazone ;
 Yagua : une langue peba-yaguane parlée en Amazonie péruvienne dans le département de Loreto ;
 Yagua : un film documentaire du réalisateur hongrois Paul Fejos (1940).

Homonymie de toponyme